Первый дивизион Мальты 1917/1918 () — 7-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1917/1918
Мальта
Мальта
1917 год на Мальте
1918 год на Мальте